Гидроксид гафния(IV) — неорганическое соединение, гидроксид металла гафния с формулой Hf(OH) или HfO•2HO, белый аморфный осадок, не растворимый в воде.

Получение 
 Гидролиз горячей водой растворимых солей четырёхвалентного гафния:

 Действие щелочей на растворы солей четырёхвалентного гафния:

Физические свойства 
Гидроксид гафния(IV) образует белый аморфный осадок, который сразу после осаждения имеет нестехиометрический состав HfO•xHO. При «старении» состав осадка приближается к стехиометрическому.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

гафния